Sanctuarul se poate referi la:
 Literatură
Sanctuarul, roman de Marion Zimmer Bradley din 1994  (titlu original The Forest House)
Sanctuarul, un roman de Raymond Khoury (titlu original The Sanctuary)

 Filme de cinema
 Sanctuarul (Sanctuary), film din 1961, regia Tony Richardson

 Filme de televiziune
 Sanctuarul sau Refugiul, serial de televiziune  (titlu original Sanctuary)

Religie
Sanctuar (sau altar) este un loc sfânt dintr-o biserică sau templu și care este interzis profanilor.